

События 
 2 апреля
Столкновения в Нагорном Карабахе между вооружёнными силами Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) с одной стороны и Азербайджана с другой.
 Правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации вошли в город Эль-Карьятейн, который удерживался силами из группировки «Исламское государство».
 3 апреля
 Опубликованы «Панамские документы». Миллионы документов пролили свет на офшорный бизнес.
 4 апреля
 В результате хакерской атаки была взломана часть технической инфраструктуры Турции и в сеть попали личные данные почти 50 миллионов турецких граждан.
 В результате сильных наводнений на северо-западе Пакистана, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 70 человек.
 5 апреля
 Президент России Владимир Путин объявил о создании в РФ Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД.
 Премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлёйгссон подал в отставку на фоне офшорного скандала, вызванного публикацией Международного консорциума журналистов-расследователей
 6 апреля
 В Нидерландах прошёл консультативный референдум по вопросу ассоциации Украины с ЕС. По предварительным данным, против договора об Ассоциации Украины с ЕС выступило 61,1 % голосовавших, а за — 38,1 %.
 8 апреля
 В Ватикане представили постсинодальное апостольское увещание папы Римского Франциска «Amoris laetitia», увещание составляет «идеал» католической семьи и содержит высказывания о проблемах современного мира, в том числе об однополых браках.
 9 апреля
 Аэрокосмическая компания SpaceX впервые успешно посадила первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 на плавающую платформу.
 10 апреля
 В Индии в результате взрыва фейерверков в храме Путтингал погибли более 110 человек, более 350 ранено.
 11 апреля
 Ушёл в отставку премьер-министр Киргизии Темир Сариев, преемником на его посту стал Сооронбай Жээнбеков.
 12 апреля
 Центробанк России анонсировал новые банкноты достоинством 2000 и 200 рублей.
 13 апреля
 В Скопье произошла акция протеста против президента Македонии Георге Иванова.
 Парламентские выборы в Сирии.
 Выборы в Национальное собрание в Южной Корее. Победу одержала оппозиционная партия Новый политический альянс за демократию.
 14 апреля
 Верховная Рада Украины назначила Владимира Гройсмана на должность премьер-министра, председателем Верховной Рады назначен Андрей Парубий.
 В Японии на острове Кюсю началась серия землетрясений магнитудой от 6,5 до 7,3 Mw. 49 человек погибли, 11 пропали без вести, ранены около 1100 человек.
 16 апреля
 В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,8 Mw. Погибли 660 человек, 32 пропали без вести, 51 376 ранены.
 17 апреля
 Президент Мьянмы Тхин Чжо отпустил на свободу 83 политических заключённых.
 18 апреля
 В Нью-Йорке в здании Колумбийского университета прошла сотая церемония вручения Пулицеровской премии. Одним из лауреатов премии стал российский фотокорреспондент Сергей Пономарёв.
 Переговоры в Дохе между Россией и Саудовской Аравией не привели к соглашению о заморозке добычи нефти.
 Голосеевский райсуд Киева приговорил бывших российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества, посчитав их виновными в террористической деятельности.
 21 апреля
 В Казани стартовал Чемпионат Европы по дзюдо.
 24 апреля
 Внеочередные парламентские выборы в Сербии. По предварительным данным, победу одержала Сербская прогрессивная партия.
 Президентские выборы в Австрии.
 Президентские выборы в Экваториальной Гвинее.
 26 апреля
 Объявлено об открытии спутника у карликовой планеты Макемаке.
 В нескольких городах Казахстана прошли митинги против аренды сельскохозяйственных земель иностранцам на срок до 25 лет.
 28 апреля
 Первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со строящегося космодрома «Восточный» в Амурской области.
 55 из 577 депутатов Национального собрания Франции высказались за отмену антироссийских санкций. Резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению руководством Франции.
 30 апреля
 Демонстранты в Ираке заняли здание парламента.

См. также

Примечания